Gammaridea é uma subordem de pequenos crustáceos, semelhantes a minúsculos camarões, pertencentes à ordem Amphipoda. A subordem contém pelo menos 7 275 (92%) das cerca de 7 900 espécies de anfípodes descritas, distribuídas por mais de 1 000 géneros e cerca de 125 famílias.

Os Gammaridea incluem a vasta maioria dos anfípodes de água doce (entre os quais a bem conhecida Gammarus pulex) e múltiplas linhagens marinhas. O grupo poderá ser parafilético e uma revisão taxonómica realizada em 2003 por Alan A. Myers e James K. Lowry removeu diversas famílias da subordem Gammaridea para em conjunto com membros da anterior subordem Caprellidea formarem a nova subordem Corophiidea.

Sistemática

Superfamília Ampeliscoidea
Ampeliscidae
Superfamília Crangonyctoidea
Allocrangonyctidae
Artesiidae
Bogidiellidae
Crangonyctidae
Crymostygidae
Falklandellidae
Kotumsaridae (posição incerta; provisoriamente colocado nesta superfamília)
Neoniphargidae
Niphargidae
Paracrangonyctidae
Paramelitidae
Perthiidae
Phreatogammaridae
Pseudocrangonyctidae
Pseudoniphargidae
Sternophysingidae
Superfamília Dexaminoidea
Dexaminidae
Lepechinellidae
Superfamília Eusiroidea
Amathillopsidae
Bateidae
Calliopiidae
Eusiridae
Gammaracanthidae
Gammarellidae
Pontogeneiidae
Superfamília Gammaroidea
Acanthogammaridae
Acanthonotozomatidae
Anisogammaridae
Baikalogammaridae
Behningiellidae
Cardenioidae
Caspicolidae
Eulimnogammaridae
Gammaridae
Gammaroporeiidae
Iphigenellidae
Macrohectopidae
Mesogammaridae
Micruropodidae
Pachyschesidae
Pallaseidae
Pontogammaridae
Typhlogammaridae
Superfamília Hadzioidea
Carangoliopsidae
Hadziidae
Melitidae
Metacrangonyctidae
Superfamília Iphimedioidea
Acanthonotozomellidae
Dikwidae
Epimeriidae
Iphimediidae
Ochlesidae
Vicmusiidae
Superfamília Kurioidea
Kuriidae
Superfamília Leucothoidea
Anamixidae
Leucothoidae
Pleustidae
Superfamília Liljborgioidea
Colomastigidae
Liljeborgiidae
Salentinellidae
Sebidae
Superfamília Lysianassoidea
Amaryllididae
Aristiidae
Cyphocarididae
Endevouridae
Eurytheneidae
Lysianassidae
Opisidae
Podoprionidae
Scopelocheiridae
Trischizostomatidae
Uristidae
Wandinidae
Superfamília Melphidippoidea
Megaluropidae
Melphidippidae
Superfamília Oedicerotoidea
Exoedicerotidae
Oedicerotidae
Paracalliopiidae
Superfamília Pardaliscoidea
Astyridae
Hyperiopsidae
Pardaliscidae
Sicafodiidae
Stilipedidae
Vitjazianidae
Superfamília Phoxocephaloidea
Cheidae
Condukiidae
Haustoriidae
Ipanemidae
Phoxocephalidae
Phoxocephalopsidae
Platyischnopidae
Pontoporeiidae
Sinurothoidae
Urohaustoriidae
Urothoidae
Zobrachoidae
Superfamília Stegocephaloidea
Stegocephalidae
Superfamília Stenothoidea
Amphilochidae
Bolttsiidae
Cyproideidae
Pseudamphilochidae
Stenothoidae
Superfamília Synopioidea
Argissidae
Synopiidae
Superfamília Talitroidea (inclui Phliantoidea)
Biancolinidae
Ceinidae
Chiltoniidae
Dogielinotidae
Eophliantidae
Phliantidae
Plioplateiidae
Talitridae
Temnophliantidae
Superfamília Thurstonelloidea (anteriormente Clarencioidea)
Thurstonellidae (anteriormente Clarenciidae)
Incertae sedis
Cressidae
Didymocheliidae
Iciliidae
Lafystiidae
Laphystiopsidae
Maxillipiidae
Nihotungidae
Pagetinidae
Tulearidae
Valettidae

Referências

Ligações externas